Europski pravac E73, znan i kao Koridor 5c je dio paneuropskog transportnog koridora 5.

Trasa 

Autoceste u Hrvatskoj
Autoceste u Mađarskoj
Autoceste u Bosni i Hercegovini
Europski pravci